

Красногвардійський — селище, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Красногвардійський — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Красногвардійський — селище, Зміїногорський район, Алтайський край

Див. також 
 Красногвардійське